

События 
 Аннексия Византией владении Багратидов Тарона на северо-западе от озера Ван
 14 апреля — крещение польского князя Мешко I. Распространение католицизма в Польше.
 Нападение норманнов на Галисию.
 Восстание в Галисии. Во время его подавления отравлен король Леона Санчо I Толстый.
 5-летний Рамиро III — новый король Леона. Регентом при нём стала его тётка Эльвира Рамирес.
 Посольства христианских королей и знати в Кордову.
 Аль-Хакам II принимает решение по религиозным причинам вырубить большие виноградники в Кордовском халифате.
 Разрыв между Болгарией и Византией.
 Весна — Никифор Фока вторгся в Сирию, занял несколько городов и осаждал Антиохию. Никифор оставляет в Азии Варду Склира.
 966—983 — эмир Гиляна Марзубан.
 Во Вьетнаме начинается смута, известная как Эпоха 12 шыкуанов.

Русь 
 Святослав Игоревич подчинил ясов и касогов (черкесов).
 Повторный поход Святослава на вятичей и их покорение.

Родились 
 Людовик V (король Франции)

Скончались 
 Санчо I Толстый — король Леона
 Флодоард
 Беренгар II Иврейский, король Италии

См. также

Примечания